Evangelion – mech z serii anime Neon Genesis Evangelion
 Evangelion – album polskiego zespołu deathmetalowego Behemoth